Оте́ль-Дьё ( — Божий дом) — здания исторических больниц в некоторых городах Франции и франкоязычных стран.
 Отель-Дьё (Париж)
 Отель-Дьё (Лион)
 Отель-Дьё (Бон)